Andreas Romberg (1767–1821), violoniste et compositeur allemand
 Bernhard Romberg (1767–1841), violoncelliste et compositeur allemand
 Frédéric de Romberg (1729-1819), homme d'affaires des Pays-Bas autrichiens
  (1741- après 1790), diplomate allemand
 Martin Romberg (né en 1978), compositeur norvégien
 Max von Romberg (1824-1904), propriétaire d'un fidéicommis et député du Reichstag
 Moritz Heinrich Romberg (1795–1873), neurologue allemand
 Patricia Rhomberg (née en 1953), actrice autrichienne de films pornographiques
 Sigmund Romberg (1887−1951), compositeur américain
 Walter Romberg (1928-2014), homme politique est-allemand
 Brett Romberg (* 1979), footballeur américain.

Voir aussi 
 Romberg (Stradivarius), également un instrument
 Méthode de Romberg (mathématiques)
 Signe de Romberg (médecine)